Het chemisch element neptunium (Np), met een atoommassa van 237,0482 u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element. De 19 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een seconde).

In de natuur komt bijna geen neptunium voor, enkel heel kleine hoeveelheden ontstaan door neutronenvangst van uranium. Alle isotopen zijn synthetisch bereid in een laboratorium. De eerste synthetische isotoop was 239Np, in 1940.

De kortstlevende isotoop van neptunium is 225Np, met een halfwaardetijd van ongeveer 3 milliseconden. De langstlevende is 237Np, met een halfwaardetijd van 2,14 miljoen jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element